Courgenay est un nom propre qui peut désigner :
 Courgenay, commune française de l'Yonne
 Courgenay, commune suisse du canton du Jura
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France